Валенти́н Ива́нович Дмитре́нко () — советский легкоатлет, специалист по метанию молота. Выступал за сборную СССР по лёгкой атлетике в 1970-х годах, победитель летней Универсиады в Москве, чемпион СССР и Спартакиады народов СССР. Представлял Украинскую ССР, спортивное общество «Авангард» и Вооружённые силы. Мастер спорта СССР международного класса (1972).

Биография 
Валентин Дмитренко родился 6 октября 1951 года в селе Новофёдоровка Пологовского района Запорожской области.

Занимался лёгкой атлетикой в Запорожье, состоял в добровольном спортивном обществе «Авангард». Тренер — В. Байгуш.

Впервые заявил о себе на всесоюзном уровне в сезоне 1972 года, когда на чемпионате СССР в Москве с результатом в 73,04 метра стал серебряным призёром в программе метания молота, уступив только Анатолию Бондарчуку.

В 1973 году на чемпионате СССР в Москве метнул молот ровно на 74 метра и взял бронзу. Будучи студентом, представлял страну на домашней летней Универсиаде в Москве, где получил золото.

На чемпионате СССР 1974 года превзошёл всех своих соперников в метании молота и завоевал золотую медаль, при этом был близок к установлению национального рекорда — до результата Анатолия Бондарчука ему не хватило 36 сантиметров: 75,52 м против 75,88 м. Попав в основной состав советской национальной сборной, побывал на чемпионате Европы в Риме — метнул молот на 71,18 метра, расположившись в итоговом протоколе соревнований на четвёртой строке.

В 1975 году на чемпионате страны в рамках VI летней Спартакиады народов СССР в Москве добавил в послужной список ещё одну золотую награду, показав в метании молота результат 75,88 метра. Позже на Кубке Европы в Ницце занял второе место в личном и командном зачётах, в то время как на соревнованиях в Штутгарте установил свой личный рекорд — 77,58 метра.

На чемпионате СССР 1977 года в Москве с результатом в 74,72 метра был вторым позади Александра Козлова.

Впоследствии оставался действующим спортсменом вплоть до 1980 года.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса» (1972).

В 1980 году окончил Запорожский государственный педагогический институт, где обучался на факультете физического воспитания.

Примечания 

Метатели молота СССР
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Выпускники Запорожского национального университета